Йозеф (Йосеф) Каэтан Тыл (; ,  — , ) — чешский драматург и поэт, автор текста к национальному гимну Чехии.

Жизнь и творчество 
Й. К. Тыл уже в гимназические годы увлёкся драматургией и театром, перечитывал произведения первого чешского драматурга Вацлава Климента Клицперы. Его родной город, Кутна Гора, в то время второй по величине в Чехии, являлся одним из очагов зарождавшегося Чешского национального возрождения. Организаторскую и драматическую деятельность по созданию чешского национального театра Й. К. Тыл рассматривал как цель своей жизни. Уже к началу своего университетского обучения (на отделении философии) Тыл был членом странствующей театральной труппы. Наиболее удачным творчески для молодого писателя был период между 1845 и 1850 годами. В это время были созданы его пьесы на темы из повседневной жизни (например, «Дочь поджигателя» (1847)), драматическая сказка «Волынщик из Страконице» (1847), исторические драмы «Горняки из Кутна Гора» (1848), «Ян Гус» (1848), «Драгомира и её сыновья» (1849). С этими произведениями, как считается, была основана чешская драма. Эти пьесы и в настоящее время входят в репертуар чешских театров.

Й. К. Тыл активно участвовал также и в политической жизни Чехии. В 1848 году он, как депутат от округа Унгошт, принимал участие в заседании рейхстага в Кремсе, давшего Конституцию его стране. В 1851 году труппа при пражском городском театре была распущена, и Тыл снова, как и в молодые годы, путешествовал по Чехии в составе передвижного театра. Во время пребывания театра в Пльзене в 1856 году тяжело больной Й. К. Тыл скончался.

В настоящее время его именем названы театры в Пльзене и Кутна-Горе и гимназия в Градец-Кралове.

Сочинения

Пьесы 
 Výhoň dub -
 Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka (1834), музыкальная пьеса с песнями, одна из которых стала гимном Чехии Kde domov muj
 Čestmír
 Slepý mládenec
 Paní Marjánka, matka pluku

Пьесы из жизни простых людей 
 Pražský flamendr
 Bankrotář
 Paličova dcera (1847)
 Chudý kejklíř

Драматические пьесы 
 Strakonický dudák aneb Hody divých žen («Волынщик из Стракониц»)
 Lesní panna aneb cesta do Ameriky
 Tvrdohlavá žena aneb zamilovaný školní mládenec
 Jiříkovo vidění
 Čert na zemi

Исторические пьесы 
 Krvavý soud aneb kutnohorští havíři
 Jan Hus
 Žižka z Trocnova
 Staré město a Malá strana
 Krvavé křtiny, aneb Drahomíra a její synové
 Měšťané a študenti

Проза 
 Dekret Kutnohorský (рассказ)
 Rozina Ruthartová (рассказ)
 Poslední Čech — (роман)

Малые произведения 
 České garanáty (сатира)
 Pomněnky z roztěže (сатира)
 Kusy mého srdce (автобиография)
 S poctivostí nejdál dojdeš (очерк)
 Zloděj (очерк)
 Karbaník a jeho milá (очерк)
 Braniboři v Čechách (очерк)
 Rozervanec (очерк)

Примечания 

Поэты Чехии
Драматурги Чехии
Поэты — авторы гимнов
Панслависты
Похороненные в Пльзене
Переводчики Уильяма Шекспира
Старочехи